

Розташування

Перелік

Примітки 

США

Списки:Культура США